Австрийская Бундеслига 1998/1999 () — 87-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 28 июля 1998 года и закончился 29 мая 1999 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

 Штурм
вратари Абиодун Барува (1 игра), Александр Кнежевич (1 игра), Казимеж Сидорчук (34 игры), Йозеф Шикльгрубер (1 игра);

защитники Аджибаде Бабаладе (10 игр), Михаэль Бохтлер (8 игр), Дарко Миланич (29 игр; 1 гол), Гюнтер Нойкирхнер (32 игры; 5 голов), Ранко Попович (25 игр; 3 гола), Марио Пош (18 игр), Гильберт Приласниг (23 игры; 3 гола), Фердинанд Фельдхофер (3 игры), Франко Фода (27 игр; 1 гол);

полузащитники Дидье Анжибо (14 игр; 1 гол), Георг Бардель (9 игр), Ян-Питер Мартенс (25 игр; 5 голов), Роман Мелих (31 игра; 4 гола), Мердад Минаванд (17 игр), Вольфганг Хопфер (3 игры), Маркус Шопп (31 игра; 4 гола), Маркус Шупп (34 игра; 1 гол);

нападающие Виктор Берко (10 игр), Ивица Вастич (30 игр; 14 голов), Томислав Коциян (18 игр; 1 гол), Марио Хаас (32 игры; 17 голов).

Главный тренер — Ивица Осим.

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
Сезон 1998/1999 на rsssf.com 

1998/1999
Спорт в Австрии в 1998 году
Спорт в Австрии в 1999 году
Австрия
Австрия
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999